Bomretirense – abitanti di Bom Retiro do Sul
Bomretirense – abitanti di Bom Retiro